Museo delle carrozze – museo di Catanzaro
 Museo delle carrozze – museo di Firenze
 Museo delle carrozze – museo di Lisbona
 Museo delle carrozze  – museo di Napoli
 Museo delle carrozze – museo di Santa Maria Capua Vetere
 Museo delle carrozze – museo di Trani
 Museo delle carrozze d'epoca – museo di Roma
 Museo della carrozza – museo di Macerata